Dobrusjski rajon (vitryska: Добрушскі раён, ryska: Добрушский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Homels voblast, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Minsk.

Källor 

Dobruš
Indelningar i Homels voblast